Ки́рстен Нико́лла Дейл Уо́ррен (; род. , Крестон, США) — американская актриса, известная по ролям в фильмах «День независимости», «Двухсотлетний человек» и «Идущий по снегу», а также в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Жизнь и карьера 
Кирстен Уоррен родилась в Айове в семье миссионеров и начала свою карьеру в четыре года со съемок в рекламе. Она дебютировала на телевидении в 1987 году в эпизоде сериала «Частный детектив Магнум» и в последующие два десятилетия регулярно появлялась на экранах.

Уоррен получила известность в начале девяностых благодаря ролям в молодёжных сериалах «Спасенные звонком: студенческие годы» и «Жизнь продолжается». Она снялась во множестве телефильмов, а после дебютировала на большом экране в фильме «День независимости» в 1996 году. После она снялась в фильмах «Двухсотлетний человек», «Управляя полётами» и «Круг». В 2002 году она сыграла роль молодой Ширли Найт в фильме Кэлли Хоури «Божественные тайны сестричек Я-Я», а следом появилась в фильмах «Невыносимая жестокость» и «Идущий по снегу».

На телевидении Уоррен сыграла роль Норы Хантингтон в телесериале «Отчаянные домохозяйки» в 2006 году, а также была гостем в таких сериалах как «Западное крыло», «Грань» и «Части тела». В 2012 году у неё была второстепенная роль в сериале «Балерины».

Личная жизнь 
С 1995 года по 2005 год Уоррен была замужем за сценаристом Джонатаном Лемкином, от которого ещё в 15 лет она родила дочь — актрису Мисти Трая. 16 мая 2005 года вышла замуж за актёра Керка Асеведо, от которого у неё родилась дочь, Скарлетт Джеймс Асеведо.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США